Macae kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Macaé, ort, Rio de Janeiro, 
 Macaé Airport, flygplats, Rio de Janeiro, 
 Macaé (kommun), Rio de Janeiro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar